MyFrenchFilmFestival— всемирный онлайн-кинофестиваль французского кино, основанный в 2001 году компанией UniFrance films. Фестиваль проводится ежегодно зимой в течение месяца с середины января по середину февраля. Фильмы, представленные на фестивале, показываются на французском языке с многоязычными, в том числе русскими, субтитрами. Фильмы можно смотреть как на официальном сайте, так и в онлайн-кинотеатрах, партнёрах фестиваля.

Принципы 
Главная цель фестиваля — сделать доступным французское кино зрителям всех стран не только в кинотеатрах, но и онлайн. Также фестиваль пропагандирует французскую культуру и франкофонию.

Интернет-пользователи могут голосовать за фильмы онлайн и оставлять свои комментарии на сайте. Одновременно в Париже собирается жюри из кинорежиссеров и представителей международной прессы, выбирая фильмы-лауреаты.

Призы 
 Приз от Lacoste
 Приз от международной прессы (жюри в составе 10 иностранных журналистов)
 Приз от Chopard для иностранных кинематографистов

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля

Примечания 

Кинофестивали Франции
Фестивали, появившиеся в 2011 году
Интернет-кинофестивали